Die Latin American Poker Tour, kurz LAPT, ist eine Pokerturnierserie, die von PokerStars veranstaltet wird. Sie wurde von 2008 bis 2016 in Argentinien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Kolumbien, Panama, Peru, Uruguay sowie auf den Bahamas ausgespielt und wird ab 2023 wieder angeboten.

Geschichte 
Die LAPT folgt dem Beispiel der European Poker Tour (EPT), die seit 2004 vom Onlinepokerraum PokerStars veranstaltet wird. Wie der Name bereits erahnen lässt, finden die Turniere – anders als bei der EPT – ausschließlich in Mittel- und Südamerika statt. Zum Jahresende 2016 wurde die Latin American Poker Tour eingestellt und gemeinsam mit der European Poker Tour und der Asia Pacific Poker Tour (APPT) zu den Turnierserien PokerStars Festival und PokerStars Championship (PSC) zusammengefasst. Anders als die EPT und APPT wurde die LAPT auch nach Einstellung der PSC zum Jahresende 2017 nicht wieder ausgespielt, kehrt jedoch 2023 zurück.

Neben einem Main Event wird seit der vierten Saison, die 2011 begann, auch zumeist ein High-Roller-Event mit höherem Buy-in angeboten. Mit Dominik Nitsche und Matthias Habernig sicherten sich zwei deutschsprachige Spieler einen Titel im Main Event. Mit Oscar Alache Orrego, Mario Javier López und Fabián Ortiz gab es drei zweifache Main-Event-Gewinner. Der Argentinier Nacho Barbero gewann das Turnier dreimal und war im Februar und Juni 2010 auch der einzige Spieler der Turnierserie, der das Main Event zweimal in Folge für sich entschied.

Eventübersicht

Main Events

High Roller

Weblinks

Einzelnachweise 

Pokerturnierserie
Sportveranstaltung in Amerika
Erstveranstaltung 2008